Фабріс Роджер-Лакан (* 1966) - французький сценарист і письменник 
 Жак Лакан  (1901-1981) — французький психоаналітик 

Французькі прізвища